Rafiki – personaggio di Il re leone
 Rafiki – film del 2018